Нефф — фамилия. Известные носители:
 Нефф, Андрей (род. 1945) — чешский писатель-фантаст и журналист, сын Владимира Неффа.
 Нефф, Вильгельм Матиас (1802—1881) — политик, президент Швейцарии.
 Нефф, Виталий Витальевич (1984—2008) — гвардии младший лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Нефф, Владимир (1909—1983) — чешский писатель, сценарист, переводчик.
 Нефф, Гарретт (род. 1984) — американская фотомодель.
 Нефф, Джон (1931—2019) — один из современных инвесторов, создал концепцию, базирующуюся на низкой стоимости акций относительно чистой прибыли.
 Нефф, Пэт Моррис (1871—1952) — американский политик, 28-й губернатор штата Техас.
 Неффы — дворянский род:
 Нефф, Тимофей Андреевич (1805—1877) — исторический и портретный живописец.

См. также